Toxandrië, een gebied dat zich uitstrekte van de Kempen in het zuiden tot de Maas in het noorden;
VV Toxandria, een voetbalclub in het Noord-Brabantse dorp Rijkevoort.
Noord-Brabantsche Golfclub Toxandria
Zeescouts Toxandria te Turnhout